Долфин:
 Долфин (лекарство)

 Долфин, Аннетт (род. 1951) — британский фармаколог.
 Долфин, Джованни Паоло (1736—1819) — итальянский прелат.

См. также 
 Долфин-энд-Юнион
 Dolphin